A Faculdade de Educação, conhecidade como Faced, é uma unidade de ensino da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

A Faced ocupa um prédio na Campus Centro da UFRGS, onde é ministrado o curso de graduação em Pedagogia com diversos enfasês, além de matérias referentes à estudantes de outros cursos de graduação, pós-graduação ou especializações.

Ligações externas 
UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Faculdade de Educação/UFRGS

Universidade Federal do Rio Grande do Sul